Kirchspielslandgemeinde Burg ist der Name folgender Verwaltungsbezirke:

 Kirchspielslandgemeinde Burg (bis 1934), Gemeinde im Kreis Süderdithmarschen, Provinz Schleswig-Holstein, Preußen
 Amt Kirchspielslandgemeinde Burg-Süderhastedt, Amt im Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein